Het wereldkampioenschap superbike van Brainerd 1989 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 11 juni 1989 op de Brainerd International Raceway nabij Brainerd, Minnesota, Verenigde Staten.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Brainerd